Beňová ist der Familienname folgender Personen:

 Jana Beňová (* 1974), slowakische Schriftstellerin und Publizistin
 Monika Beňová (* 1968), slowakische Politikerin (SMER), MdEP

Siehe auch:
 Benova